Жан-Пьер Жарье́ (, 10 июля 1946, Париж) — французский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 с  по  годы. Чемпион Европы Формулы-2.

За счёт достойных результатов Формуле Франции Жарье пошёл на повышение — французская Формула-3, где занял 3-е место в 1970 году. После этого успеха перешёл в Формулу-2 годом позже. Лучшим результатом для француза стали два третьих места, и он также дебютировал в команде March за рулём 701-й модели. Однако, команда расторгла контракт в середине  из-за финансовых проблем. На сезон 1973 Жарье возвращается в Формулу-2, причём в команду March. Как бонус, он получает место всё в той же команде. Соревноваться в Формуле-1 было тяжело на 721G, но Жарье удалось добыть титул с восемью победами в Ф-2.

В  француз решил сконцентрироваться на Формуле-1, подписав контракт с Shadow. Он стал лидером команды после смерти Питера Ревсона, придя к финишу 3-м в Монако и 14-м в чемпионате.

 год начался с сенсационного поула на Гран-при Аргентины, но на старте машина заглохла, и французу не удалось уйти в гонку. Ему удалось повторить успех на Гран-при Бразилии и лидировал в гонке, пока не закончилось топливо из-за поломки датчика топлива. Неудачи и низкая надёжность испортили сезон французу, кроме того команда испытывала и проблемы со скоростью. Ему удалось набрать только 4 очка за четвёртое место в коротком Гран-при Испании.

Жарье провел 1976 год в составе американской команды, закончив квалификацию на третьем месте на обновленной версии прошлогоднего болида DN5B и установив лучший круг на старте Гран-при Бразилии, пока не поскользнулся и вылетел с трассы на масле с машины Джеймса Ханта. Это было ложной тревогой, и французу больше не удалось набрать очков.

Полная таблица результатов в Ф1 

|-
!
! March
! 701
! Ford V8
! 

|
|
|
|
|
|

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| March
! 721G
! Ford V8
!rowspan=2| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
! 731
! Ford V8
|
|
|
|

|
|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Shadow
! DN1
! Ford V8
!rowspan=2| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
! DN3
! Ford V8
|
|
|

|
|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Shadow
! DN5
! Ford V8
!rowspan=2| 

|
|
|
|
|
|

|-
! DN7
! Matra V12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|-
!
! Shadow
! DN5B
! Ford V8
! 

|

|-
!rowspan=3|
! ATS
! PC4
! Ford V8
!rowspan=3| 

|
|
|

|-
! Shadow
! DN8
! Ford V8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|-
! Ligier
! JS7
! Matra V12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!rowspan=2|
! ATS
! HS1
! Ford V8
!rowspan=2| 

|
|
|

|-
! Lotus
! 79
! Ford V8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|-
!
! Tyrrell
! 009
! Ford V8
! 

|
|

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Tyrrell
! 009
! Ford V8
!rowspan=2| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
! 010
! Ford V8
|
|

|
|
|
|-
!rowspan=3|
! Ligier
! JS17
! Matra V12
!rowspan=3| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!rowspan=2| Osella
! FA1B
! Ford V8
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|-
! FA1C
! Ford V8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Osella
! FA1C
! Ford V8
!rowspan=2| 

|
|
|
|
|
|

|-
! FA1D
! Ford V8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|-
!
! Ligier
! JS21
! Ford V8
! 

|
|

|}

Ссылки 
 

Родившиеся в Париже
Автогонщики Франции
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Shadow
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Penske
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ligier
Пилоты Формулы-1, выступавшие на ATS (Auto-Technisches Zubehor)
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Tyrrell
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Osella
Обладатели подиума в Формуле-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции